Guillem V d'Alvèrnia o Guillem IV d'Aquitània, duc d'Aquitània i comte de Poitiers del 963 al 995 
 Guillem V d'Alvèrnia o Guillem de Clarmont, vescomte d'Alvèrnia o de Clarmont successor del seu germà Guiu I de Clarmont
 Guillem V d'Angulema (? - 1179, Messina), comte d'Angulema de la casa dels
 Guillem V d'Aquitània (969/975 - 1030), duc d'Aquitània i comte de Poitou 
 Guillem V de Baviera (Landshut, 1548 - Munic, 1626), duc de Baviera (1579 -1597)
 Guillem V de Hessen-Kassel (Kassel, 1602 -Leer, 1637)
 Guillem V d'Holanda (Frankfurt, 1330 - 1389, Le Quesnoy), duc de Baviera, de la Baixa Baviera i de Baviera-Straubing 
 Guillem V de Montpeller (1075 – 1121), Senyor de Montpeller 
 Guillem V de Nevers (1168-1181), comte de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre (1176-1181)
 Guillem IV d'Orange (Ljouwert, 1711 -La Haia, 1751)
 Guillem V de Zelanda o Guillem II de Wittelsbach (1365-1417), duc de Baviera i comte als Països Baixos que va governar entre 1404 i 1417 
 Guillem Ramon V de Montcada i d'Alagó (Sicília,  - Ciminna, Sicília, 1466/68), baró de Caltanissetta 
 Guillem Salusi V de Càller (vers 1215-1250), jutge de Càller el 1217